

Cinema 
 Gifted - Il dono del talento (Gifted) – film del 2017 diretto da Marc Webb

Letteratura 
 La bambina prodigio (Gifted) – romanzo del 2007 di Nikita Lalwani

Altro 
 Gifted – singolo di Cordae del 2020

Pagine correlate 
The Gifted
The Gift
Gift